Tunceli (district)
 Tunceli (provincie)
 Tunceli (stad)